Епископ Александр (в миру Александр Васильевич Богданов; , село Пустыня Жабынь, Белёвский уезд, Тульская губерния — , ) — епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Шацкий.

Биография 

Родился  году в семье священника Тульской епархии.

Отец так хорошо подготовил сына, что в 1842 году, вскоре после смерти батюшки будущий владыка поступил сразу в 4-й класс Новосильского духовного училища.

Окончил Тульскую духовную семинарию и в 1853 году — Киевскую духовную академию.

31 октября 1853 года определён преподавателем словесности и философии в Орловскую духовную семинарию.

25 мая 1855 года удостоен степени магистра богословия.

В 1855 году женился на дочери священника города Ливен Марии Алексеевне Высоцкой.

14 февраля 1856 года рукоположён в сан иерея.

С 4 мая 1860 года — смотритель Орловского духовного училища.

8 мая 1866 года возведён в сан протоиерея.

Оставаясь на духовно-педагогической службе, был священником при кафедральном соборе, потом при Покровской церкви Орла.

С 23 февраля 1870 года — ректор Орловской духовной семинарии.

За 19 лет своего ректорства заслужил название «дорогого начальника и отца учащихся».

В 1883 году умирает жена, что стало для него большим ударом. Через пять лет, когда дети повзрослели, отец Александр решает принять монашество. 23 октября 1888 года постригся в монашество и 8 ноября — возведён в сан архимандрита.

12 февраля 1889 года хиротонисан в Александро-Невской Лавре во епископа Муромского, викария Владимирской епархии. В звании викария епископ Александр стал деятельным помощником архиепископа Владимирского и Суздальского Феогноста (Лебедева).

23 марта 1892 года назначен на Енисейскую и Красноярскую епархию.

В Енисейской епархии он устроил духовную семинарию и просветительское братство.

Неустанная деятельность в сочетании с суровым сибирским климатом подорвали здоровье епископа Александра.

С 30 апреля 1894 года — епископ Тамбовский и Шацкий.

В Тамбове часто совершал богослужения, много проповедовал и ездил по епархии. Отличался нищелюбием и милосердием. Учредил в каждом уезде городской цензурный комитет проповедей.

Скончался 12 декабря 1898 года в Тамбове.

Ссылки 

 17. Епископы Муромские, а также Юрьевские, управлявшие Боголюбовским монастырем и имевшие там постоянное пребывание. Епископ Муромский Александр I (Богданов). (12.02.1889 — 23.03.1892)
 Александр (Богданов Александр Васильевич), епископ Тамбовский и Шацкий
 Александр (Богданов) в Православной энциклопедии

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Тульской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Магистры богословия